Елбанский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Усть-Пристанском районе Алтайского края России. Административный центр — село Елбанка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 781 человек, в том числе 370 мужчин и 411 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 Елбанка (село, административный центр) — 
 Коловый Мыс (посёлок) —

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Пристанского района
Сельские поселения Алтайского края